Mamfe (auch Mamfé geschrieben) ist eine Stadt in Kamerun in der Provinz Sud-Ouest. Es ist Hauptstadt des Departements Manyu. Die Bevölkerungszahl wurde 2001 auf 20.300 Einwohner geschätzt.

Mamfe liegt am Fluss Manyu, dem Quellfluss des Cross River, in 472 Metern Meereshöhe. Während der deutschen Kolonialzeit hieß die Stadt Ossidinge (II). Die Gruppe der Mamfe-Sprachen wurde nach der Stadt benannt.

Klimatabelle

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Kamerun
 
Ort in Afrika